

Topônimos 
 Monte Alegre (Pará) —  município do estado do Pará
 Monte Alegre (Rio Grande do Norte) —  município do estado do Rio Grande do Norte
 Monte Alegre dos Campos —  município do estado do Rio Grande do Sul
 Monte Alegre de Goiás —  município do estado de Goiás
 Monte Alegre de Minas —  município do estado de Minas Gerais
 Monte Alegre do Piauí —  município do estado do Piauí
 Monte Alegre de Sergipe  —  município do estado de Sergipe 
 Monte Alegre do Sul — município do estado de São Paulo
 Campina do Monte Alegre —  município do estado de São Paulo
 Monte Alegre (Canindé) —  distrito do município de Canindé, no Ceará

Esporte 
 Clube Atlético Montealegrense —  clube de futebol de Telêmaco Borba, no Paraná
 Monte Alegre Futebol S/A —  clube de futebol da cidade de São Paulo

Desambiguações de clubes
Desambiguações de topônimos